IPPS steht für:
 Institute of Public Policy Studies, NGO in Thailand
 Institute of Politics and Public Service, Georgetown 
International Prostate Symptom Score, Fragebogentest zur Schweregradeinteilung der gutartigen Prostatavergrößerung
 International Piers Plowman Society 

Abkürzung